Di seguito una lista di asteroidi dal numero 504001 al 505000 con data di scoperta e scopritore.

504001-504100 

|-
| 504001 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504004 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504007 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504008 - ||  ||  || CSS
|-
| 504009 - ||  ||  || CSS
|-
| 504010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504012 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 504013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504025 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 504026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504034 - ||  ||  || NEAT
|-
| 504035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504074 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 504075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504082 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 504083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504100 - ||  ||  || CSS
|-
|}

504101-504200 

|-
| 504101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504105 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504110 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 504111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504116 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 504117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504135 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
| 504136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504137 - ||  ||  || CSS
|-
| 504138 - ||  ||  || CSS
|-
| 504139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504140 - ||  ||  || CSS
|-
| 504141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504143 - ||  ||  || CSS
|-
| 504144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504167 - ||  ||  || CSS
|-
| 504168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504172 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 504173 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 504174 - ||  ||  || CSS
|-
| 504175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504180 - ||  ||  || CSS
|-
| 504181 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 504182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504199 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 504200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

504201-504300 

|-
| 504201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504215 - ||  ||  || CSS
|-
| 504216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504229 - ||  ||  || CSS
|-
| 504230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504243 - ||  ||  || CSS
|-
| 504244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504254 - ||  ||  || CSS
|-
| 504255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504256 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504263 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504265 - ||  ||  || CSS
|-
| 504266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504281 - ||  ||  || CSS
|-
| 504282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504289 - ||  ||  || CSS
|-
| 504290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504293 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504294 - ||  ||  || CSS
|-
| 504295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

504301-504400 

|-
| 504301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504310 - ||  ||  || CSS
|-
| 504311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504315 - ||  ||  || CSS
|-
| 504316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504321 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 504322 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504335 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504336 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504337 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504342 - ||  ||  || CSS
|-
| 504343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504358 - ||  ||  || CSS
|-
| 504359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504371 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 504372 - ||  ||  || CSS
|-
| 504373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504385 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504389 - ||  ||  || CSS
|-
| 504390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504392 - ||  ||  || CSS
|-
| 504393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

504401-504500 

|-
| 504401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504406 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504409 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504413 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504423 - ||  ||  || Calvin College
|-
| 504424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504443 - ||  ||  || Jarnac
|-
| 504444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504446 - ||  ||  || Ries, W.
|-
| 504447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504449 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 504450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504458 - ||  ||  || CSS
|-
| 504459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504464 - ||  ||  || CSS
|-
| 504465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504477 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 504478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504492 - ||  ||  || CSS
|-
| 504493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504497 - ||  ||  || CSS
|-
| 504498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

504501-504600 

|-
| 504501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504504 - ||  ||  || OAM
|-
| 504505 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 504506 - ||  ||  || Hug, G.
|-
| 504507 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504509 - ||  ||  || OAM
|-
| 504510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504511 - ||  ||  || Sárneczky, K.
|-
| 504512 - ||  ||  || OAM
|-
| 504513 - ||  ||  || CSS
|-
| 504514 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504515 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504517 - ||  ||  || OAM
|-
| 504518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504531 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504532 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
| 504533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504536 - ||  ||  || OAM
|-
| 504537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504550 - ||  ||  || CSS
|-
| 504551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504554 - ||  ||  || CSS
|-
| 504555 - ||  ||  || Schwamb, M. E., Brown, M. E., Rabinowitz, D. L.
|-
| 504556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504560 - ||  ||  || CSS
|-
| 504561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504564 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
| 504565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504568 - ||  ||  || CSS
|-
| 504569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504584 - ||  ||  || OAM
|-
| 504585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

504601-504700 

|-
| 504601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504620 - ||  ||  || CSS
|-
| 504621 - ||  ||  || CSS
|-
| 504622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504625 - ||  ||  || CSS
|-
| 504626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504676 - ||  ||  || OAM
|-
| 504677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504680 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 504681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

504701-504800 

|-
| 504701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504706 - ||  ||  || Ries, W.
|-
| 504707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504709 - ||  ||  || OAM
|-
| 504710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504717 - ||  ||  || OAM
|-
| 504718 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504723 - ||  ||  || CSS
|-
| 504724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504725 - ||  ||  || BATTeRS
|-
| 504726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504732 - ||  ||  || OAM
|-
| 504733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504741 - ||  ||  || CSS
|-
| 504742 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 504743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504766 - ||  ||  || CSS
|-
| 504767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504778 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504790 - ||  ||  || CSS
|-
| 504791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504795 - ||  ||  || CSS
|-
| 504796 - ||  ||  || CSS
|-
| 504797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504798 - ||  ||  || CSS
|-
| 504799 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504800 - ||  ||  || WISE
|-
|}

504801-504900 

|-
| 504801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504803 - ||  ||  || CSS
|-
| 504804 - ||  ||  || CSS
|-
| 504805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504810 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504811 - ||  ||  || WISE
|-
| 504812 - ||  ||  || WISE
|-
| 504813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504814 - ||  ||  || WISE
|-
| 504815 - ||  ||  || CSS
|-
| 504816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504818 - ||  ||  || WISE
|-
| 504819 - ||  ||  || WISE
|-
| 504820 - ||  ||  || WISE
|-
| 504821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504824 - ||  ||  || WISE
|-
| 504825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504827 - ||  ||  || WISE
|-
| 504828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504830 - ||  ||  || WISE
|-
| 504831 - ||  ||  || WISE
|-
| 504832 - ||  ||  || OAM
|-
| 504833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504834 - ||  ||  || WISE
|-
| 504835 - ||  ||  || WISE
|-
| 504836 - ||  ||  || WISE
|-
| 504837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504839 - ||  ||  || OAM
|-
| 504840 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 504841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504842 - ||  ||  || WISE
|-
| 504843 - ||  ||  || OAM
|-
| 504844 - ||  ||  || OAM
|-
| 504845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504847 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504859 - ||  ||  || CSS
|-
| 504860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504868 - ||  ||  || WISE
|-
| 504869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504872 - ||  ||  || OAM
|-
| 504873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504877 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 504878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504887 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504894 - ||  ||  || CSS
|-
| 504895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504896 - ||  ||  || CSS
|-
| 504897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504899 - ||  ||  || CSS
|-
| 504900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

504901-505000 

|-
| 504901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504904 - ||  ||  || CSS
|-
| 504905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504914 - ||  ||  || CSS
|-
| 504915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504920 - ||  ||  || WISE
|-
| 504921 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504922 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504923 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504924 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504928 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504932 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504936 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504938 - ||  ||  || CSS
|-
| 504939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504942 - ||  ||  || CSS
|-
| 504943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504946 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504958 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504960 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 504961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504966 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 504967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504975 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504983 - ||  ||  || CSS
|-
| 504984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504988 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504990 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504991 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 504992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504993 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 504994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 504996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504997 - ||  ||  || OAM
|-
| 504998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 504999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 505000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0504001